

Patronymie 

 Tomás Berreta,  de l'Uruguay (1875-1947) ;
 Pietro Beretta, fondateur de l'entreprise d'arme italienne Beretta.
Patronyme hispanique